2006 Голяма награда на Франция е 56-о за Голямата награда на Франция и единадесети кръг от сезон 2006 във Формула 1, провежда се на 16 юли 2006 година на пистата Маникур, Франция.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Франция